Бори́с Ива́нович Бу́рсов (1 ноября 1905, д. Новосёловка Воронежской губернии — 12 апреля 1997, Санкт-Петербург) — русский советский , литературный критик, член Союза писателей СССР (1938), сотрудник Института русской литературы (1938—1941), доктор филологических наук (1951), профессор (1951) Ленинградского государственного университета (1948—1966) и Ленинградского педагогического института им. Герцена (1966—1997), Заслуженный деятель науки РСФСР (1976), лауреат Государственной премии СССР (1987).

Биография 
Родился 1(14) ноября 1905 года в деревне Новосёловка Бобровского уезда Воронежской губернии.

Из крестьянской многодетной семьи, с детства работал в колхозе — пас скотину, возил на волах в поле воду, перевозил сено и урожай с полей — в местной начальной школе окончил только три класса, но у соседа были книги, и первой книгой мальчика оказался сборник статей Белинского о Пушкине, второй — «Капитанская дочка», ставшая любимой на всю жизнь.

До 21 года жил в деревне, и только отслужив срочную службу в РККА, уже в возрасте 25 лет в 1929 году окончил среднюю школу — рабфак при Воронежском государственном университете, затем в 1934 году окончил Московский редакционно-издательский институт и поступил в аспирантуру Государственной академии искусствознания, которая тогда находилась в Ленинграде.

В 1935 году в журнале «Звезда» была напечатана первая его статья — «Эстетическая система Л. Толстого». С 1938 года — научный сотрудник Института русской литературы Академии наук СССР, в том же году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Художественная структура характеров „Войны и мира“ Л. Н. Толстого», и был принят в члены Союза писателей СССР.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Начинал корреспондентом «дивизионки» на Ораниенбаумском пятачке, участник пешего перехода по Ладожскому льду, был в боях под Мгой -прошёл Ленинградский, Волховский, Карельский фронты, в мае 1942 года на фронте вступил в ВКП(б).

В августе 1945-го — спецкор армейской газеты «Красное знамя» на 1-ом Дальневосточном фронте, участвуя в войне с Японией. Демобилизован в 1947 году в звании капитана.

Награждён двумя Орденами Отечественной войны 2-й степени (1945, 1985), медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

С 1948 года — преподаватель филологического факультета Ленинградского государственного университета, в 1951 году защитил докторскую диссертацию «Проблема реализма в эстетике революционных демократов», позднее присвоено звание профессора. Ю. М. Лотман вспоминал о действиях Бурсова в период «борьбы с космополитизмом» в ЛГУ: «… К сожалению, к кампании преследователей присоединились и такие люди, как Б. И. Бурсов. Тогда это был начинающий самородок, человек того разряда, который очень любили проникнутые просветительским пафосом старые ученые. То что Бурсов — из простой крестьянской семьи и чуть ли не до восемнадцати лет был неграмотным, в соединении с бесспорной талантливостью привлекало к нему внимание старых ученых. Того, что ум его не гибок и явно склоняется к догматизму, старались не замечать, а его поистине безграничное самомнение в ту пору ещё не проявилось. Я был слушателем первых лекций Бурсова: они были тяжелы, неинтересны, но содержательны. Тем более для нас было неожиданностью, когда мы узнали, что Бурсов на одном разгромном собрании, обратившись с кафедры к Эйхенбауму, сказал: „Борис Михайлович, признайтесь, ведь вы не любите русский народ!“ Такие слова в те дни были равносильны приговору, который не подлежит апелляции».

С 1966 года и до конца жизни — профессор Ленинградского педагогического института им. Герцена. Являлся консультантом Ленинградского областного комитета КПСС по вопросам литературы.

За вышедшую в 1985 году книгу «Судьба Пушкина» в 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

В политических акциях периода «перестройки» не участвовал, но в 1990 году подписал «Письмо 74-х».

Умер в 1997 году, похоронен на Комаровском кладбище.

Научная деятельность 
Основные работы посвящены творчеству А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. Горького, русским революционным демократам Н. Г. Чернышевскому и Г. В. Плеханову.

Автор романов-исследований «Судьба Пушкина» и «Личность Достоевского», ставших интеллектуальными бестселлерами в 80-х годах.

Занимался методологическим проблемами классической русской и советской литературы.

Отдельное направление — преподавание русской литературы — учебник «Русская литература» для 9 класса средней школы и методические рекомендации к нему, подготовленные под редакцией профессора Б. И. Бурсова авторами М. Г. Качуриным, Д. К. Мотольской, М. А. Шнеерсон, были переизданы издательством «Просвещение» в 1970-е годы не менее 12 раз.

Библиография 
Отдельные издания:
 «Мать» М. Горького и вопросы социалистического реализма. — М.: Гослитиздат, 1951. — 168 с.
 Роман М. Горького «Мать» и вопросы социалистического реализма. — 2-е изд., расш. и перераб. — М.: Гос. изд-во худож. лит., 1955. — 228 с.
 Чернышевский как литературный критик / Акад. наук СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. — 132 с
 Русские революционные демократы о положительном герое. — Л.: Лениздат, 1953. — 212 с.
 Вопросы реализма в эстетике революционных демократов. — М.: Гослитиздат, 1953. — 387 с.
 Мастерство Чернышевского-критика. — Ленинград: Советский писатель, 1956. — 338 с.
 Мастерство Чернышевского-критика. — Ленинград: Советский писатель, 1959. — 320 с.
 Писатель как творческая индивидуальность. — М.: б. и., 1959. — 59 с.
 Лев Толстой: идейные искания и творческий метод. 1847—1862. — М.: Гослитиздат, 1960. — 405 с.
 Роман М. Горького «Мать». — М.; Л.: Гослитиздат, 1962. — 119 с.
 Лев Толстой и русский роман / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). — М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. — 152 с.
 Л. Н. Толстой: Семинарий. — Л.: Учпедгиз, 1963. — 434 с.,
 Национальное своеобразие русской литературы. — Л.: Советский писатель, 1964. — 395 с.
 Национальное своеобразие русской литературы. — 2-е изд., дораб. — Л.: Советский писатель, 1967. — 396 с.
 Реализм всегда и сегодня. — Л.: Лениздат, 1967. — 312 с.
 Критика как литература. — Л.: Лениздат, 1976. — 320 с.
 Личность Достоевского: Роман-исследование // Первая публикация в журнале «Звезда», 1969, № 12
 Личность Достоевского: Роман-исследование. — Л.: Советский писатель, 1974. — 671 с.
 Личность Достоевского: Роман-исследование. — Л.: Советский писатель, 1979. — 680 с.
 Судьба Пушкина: Роман-исследование. — Л.: Советский писатель, 1985. — 512 с.
 Судьба Пушкина: Роман-исследование. — Л.: Советский писатель, 1989. — 565 с.

Собрание сочинений:
 Избранные работы: в 2 т. / Б. И. Бурсов. — Л.: Художественная литература, 1982.

В переводах:
 «Майка» на Максим Горки и въпросите на социалистическия реализъм / Б. Буров. — София: Български писател, 1952. — 201 с.
 «Matka» M. Gorkého a otázky socialistického realizmu / B. Bursov; Prel. Viera Fašková. — Bratislava: Tatran, 1952. — 137 с.
 Gorkij «Az anya» ćimű műve és a szocialista realizmus kérdései / B. Burszov; Ford. Kovai Lőring. — Budapest: Művelt nép, 1953. — 141 с.
 Dostojevskij a jeho svĕt / Boris Bursov ; Z rus. orig přel. Jaroslav Zák ; Doslov napsal a obrazový materiál vybral Ladislav Zadražil. — Praha: Odeon, 1978. — 584 с.

Статьи:
 Октябрьская поэма В. Маяковского. // Звезда, 1937, № 11. С. 308—318;
 Гуманизм и народность (заметки о творчестве раннего Маяковского) // Звезда, 1938, № 4. С. 183—188.
 Путь Владимира Маяковского // Маяковский. 1930—1940. Л: Советский писатель, 1940. С. 69—170;
 На «ты» с человечеством // Литературная Россия, № 1966/13 от 4 июня 2015
 Творчество и интерпретации. Очерки // Журнал «Аврора», 1974, 1975

Аудио:
 Писатели у микрофона — профессор Борис Иванович Бурсов (ЛР зап. 1975 г.)

Примечания

Литература 
 Лаврецкий А. Б. И. Бурсов. Вопросы реализма в эстетике революционных демократов // «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1954, т. 13, в. 6;
 Лебедев А. Мастерство Чернышевского-критика // «Октябрь», 1957, № 9.
 
 
 Бурсов Борис Иванович // Ленинградские писатели-фронтовики, 1941—194 : автобиогр., биогр., кн. / Авт. — сост. В. Бахтин. — Л.: Советский писатель, 1985. — стр. 73-74.
 Бурсов Борис Иванович // Писатели Ленинграда: биобибл. справ. 1934—1981 / В. Бахтин, А. Н. Лурье.- Л.: Лениздат, 1982. — стр. 49.

Ссылки 
 Статья на сайте Музея Достоевского
 Статья на сайте «Имена на карте Ленинградской области»
 Страница на сайте движения «Бессмертный полк»
 Наградной лист на Орден Отечественной войны II степени // ОБД «Подвиг народа»

Родившиеся в Воронежской губернии
Литературоведы по алфавиту
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Участники битвы за Ленинград
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Воронежского государственного университета
Выпускники Московского университета печати
Сотрудники Пушкинского Дома
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Пушкинисты
Толстоведы
Достоевисты
Горьковеды
Авторы учебников литературы
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Похороненные на Комаровском кладбище